Central Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Avenue Historic District (Kentucky), NRHP-Nr. 89000950
 Central Avenue Historic District (New York), NRHP-Nr. 83001761
 Central Avenue Historic District (Ohio), NRHP-Nr. 82001476